Apoteket Lejonet kan syfta på:

 Apoteket Lejonet, Malmö
 Apoteket Lejonet, Stockholm
 Apoteket Lejonet, Eskilstuna
 Apoteket Lejonet, Göteborg
 Apoteket Lejonet, Uppsala